Arroz silvestre puede referirse a:

 Arroz silvestre es el nombre común de una planta del género Zizania.
 Arroz silvestre, es el nombre común de una planta del género Echinochloa.